Anna Maria von Sachsen-Weißenfels ist der Name folgender Personen:

 Anna Maria von Sachsen-Weißenfels (1627–1669), Herzogin von Sachsen-Weißenfels, siehe Anna Maria zu Mecklenburg
 Anna Maria von Sachsen-Weißenfels (1683–1731), Prinzessin von Sachsen-Weißenfels, verheiratete Reichsgräfin von Promnitz